Bolesław Izydorczyk – generał dywizji SZ RP, dyplomata
 Jacek Izydorczyk – adwokat, wykładowca, ambasador w Japonii (2017–2019)
 Jan Izydorczyk – polityk komunistyczny, ambasador PRL w NRD (1950–1954) i Rumunii (1955–1956)